Toxic Holocaust () — американская трэш-метал-группа, основанная в Портленде в 1999 году.

История 
Джоэл Гринд основал Toxic Holocaust в 1999 году. Изначально он сам написал и записал всю музыку группы, а после нескольких демо-релизов (Radiation Sickness (1999) и Critical Mass (2002)) дебютировал с официальным альбомом Evil Never Dies (2003). Два года спустя, после тура с концертными музыкантами, Гринд выпустил второй альбом Hell on Earth (2005), который он снова самостоятельно написал и записал. В частности, обложка альбома выполнена Эдом Репкой, известным создателем культовых обложек для альбомов Megadeth, Death и других групп. Затем последовали обширные гастроли и контракт на запись с Relapse Records. В дополнение к выпуску третьего альбома An Overdose of Death… (2008), Relapse переиздали Evil Never Dies и Hell on Earth. Toxic Holocaust также записали и выпустили ряд других записей: мини-альбом Gravelord (2009) и полноформатные Conjure and Command (2011) и Chemistry of Consciousness (2013). В 2019 году Джоэл Гринд подписал контракт с Entertainment One Music и выпустил Primal Future: 2019 в том же году. Были запланированы туры в поддержку альбома, но их пришлось остановить из-за распространения вируса COVID-19.

Состав 
Текущий состав
 Джоэл Гринд — вокал (1999–2008 гг.), бас-гитара (1999–2008 гг., 2015–настоящее время), гитары (1999–2015 гг.), ударные (1999–2008 гг.)
 Тайлер Беккер — ударные (2018–настоящее время)
 Роберт Грей — гитары, бэк-вокал (2019–настоящее время)

Концертные музыканты
 Чарли Беллмор — гитары, бэк-вокал (2015–2018)

Бывшие участники
 Эл Позишн — ударные (2008–2009)
 Фил Зеллер — бас-гитара, бэк-вокал (2008–2015)
 Ник Беллмор — ударные (2009–2018)
 Эрик Эйзенхауэр — гитары, бэк-вокал (2018–2019)

Временная шкала 
<div class="left">

Дискография

Студийные альбомы 
 Evil Never Dies (2003)
 Hell on Earth (2005)
 An Overdose of Death… (2008)
 Conjure and Command (2011)
 Chemistry of Consciousness (2013)
 Primal Future: 2019 (2019)

Мини-альбомы 
 Death Master (2003)
 Power from Hell (2004)
 Reaper's Grave (2006)
 Gravelord (2009)

Демо 
 Radiation Sickness (1999)
 Critical Mass (2002)
 Promo 2004 (2004)
 Demo 2007 (2008)

Концертные и видео-альбомы 
 Only Deaf is Real (2007)
 Brazilian Slaughter 2006 (2008)

Компиляции 
 Toxic Thrash Metal (2004)
 From the Ashes of Nuclear Destruction (2013)

Сплиты 
 Toxic Holocaust / Oprichniki (2001)
 Implements of Mass Destruction / Nuclear Apocalypse:666 (2002)
 Outbreak of Evil (2004)
 Thrashbeast from Hell (2004)
 Blasphemy, Mayhem, War (2005)
 Don't Burn the Witch... (2006)
 Speed n' Spikes Volume 1 (2008)
 Toxic Holocaust / Inepsy (2010)
 Toxic Holocaust / Midnight (2011)
 Toxic Waste (with Municipal Waste) (2012)

Внешние ссылки 

Трэш-метал-группы США
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1999 году
Музыкальные коллективы из Портленда (Орегон)
Исполнители Relapse Records